Through the Looking Glass může být:
 Za zrcadlem a co tam Alenka našla (v originále Through the Looking-Glass, and What Alice Found There) – román Lewise Carrolla
 Through the Looking Glass (album, Siouxsie and the Banshees) – album skupiny Siouxsie and the Banshees
 Through the Looking Glass (album, Toto) – album skupiny Toto
 Imaginations Through the Looking Glass – koncertní DVD skupiny Blind Guardian
 „V říši za zrcadlem“ (v originále „Through the Looking Glass“) – epizoda sci-fi seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine